Radio24 bezeichnet:

 Radio 24, einen Privatradiosender in Zürich
 Radio 24 (Italien), einen Radiosender in Italien im Besitz von Il Sole 24 Ore
 Radio 24 (Malaysia), einen Radiosender in Malaysia, heute Bernama Radio